Роллербол:

 Роллербол (фильм, 1975) — фильм Нормана Джуисона.
 Роллербол (фильм, 2002) — ремейк оригинального фильма.